Borovan (commune)
 Borovan (obchtina)